Miami Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Miami, Florida, USA i perioden 19. marts - 1. april 2018. Det var den 34. udgave af Miami Open men den sidste udgave af turneringen, der blev spillet på Crandon Park Tennis Center, inden den året efter flyttede til Hard Rock Stadium. Det var sæsonens anden turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2018, og det er ligeledes sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2018.

Herresingletitlen blev vundet af John Isner, som i finalen besejrede Alexander Zverev med 6-7(4), 6-4, 6-4, og som dermed vandt en Masters 1000-turnering i single for første gang i sin karriere, idet han tidligere havde tabt alle de tre finaler, han tidligere ahvde kvalificeret sig til i turneringen på det niveau. Og i en alder af 32 år og 11 måneder blev han samtidig den ældste førstegangsvinder af en en Masters 1000-singletitel. Det var Isners første sigletitel i 2018 og den 13. singletitel på ATP World Tour i karrieren. Han havde tidligere på året vundet doubletitlen i Indian Wells, og han blev dermed den første spiller siden 2012, som vandt både en single- og en doubletitel i kategorien ATP World Tour Masters 1000 i samme sæson.

Damesinglefinalen var et opgør mellem to regerende grand slam-mestre, og kampen blev vundet af US Open-mesteren Sloane Stephens, der vandt over French Open-mesteren Jeļena Ostapenko med 7-6(5), 6-1 og dermed vandt den næststørste sejr i sin karriere indtil da, samtidig med at hun forbedrede sin imponerende statistik i finaler til seks sejre og nul nederlag.

I herredoublefinalen vandt Bob Bryan og Mike Bryan med 4-6, 7-6(5), [10-4] over Karen Khatjanov og Andrej Rublev, og dermed sikrede det amerikanske tvillingerpar sig Miami Open-titlen i herredouble for femte gang, hvilket var en forbedring af deres egen rekord for flest herredoubletitler i Miami Open. For de 39-årige amerikanere, der fire uger senere kunne fejre deres 40 års fødselsdag, var sejren deres 37. titel i kategorien ATP World Tour Masters 1000 og deres 115. turneringssejr i alt på ATP World Tour. Til gengæld var det unge russiske par i deres første finale nogensinde som makkere.

Damedoublerækken blev vundet af Ashleigh Barty og CoCo Vandeweghe, som i deres blot anden turnering som makkere vandt deres første titel sammen. For Barty var sejren karrieres sjette doubletitel på WTA Tour, mens Vandeweghe vandt en doubletitel for tredje gang. I finalen sejrede den australsk-amerikanske duo med 6-2, 6-1 over Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková. Det tjekkiske par var i deres anden finale i 2018.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Miami Open 2018 androg US$ 15.945.070.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltager 96 spillere, hvoraf 76 har kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart, otte spillere har modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere har spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltager 96 spillere, hvoraf 76 har kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart, otte spillere har modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere har spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Miami Open

Noter 

2018
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018